Huibert Boumeester (bankier) (1960 - 2009), Nederlandse bankier bij ABN AMRO
 Huibert Boumeester (roeier) (1900 - 1959), Nederlands olympisch roeier
 Huibert Boumeester (militair) (1831-1894), Nederlands generaal en ridder MWO

Zie ook
 Huibert Gerard Boumeester (doorverwijspagina)